Dakka (architektura) – podium w meczecie
 Dhaka – stolica Bangladeszu